
Termin -{PROM}- ima više značenja.

 Programabilni ROM, računarska memerija
 -{PROM-1}-, nagazna mina

de:PROM